Халид Баткериевич Каде — советский государственный и политический деятель, председатель Адыгейского областного исполнительного комитета.

Биография

Начальная биография 
Родился в марте 1909 года.уроженец аула Афипсип Адыгейской автономной области, из крестьянской семьи. Адыг. Член ВКП(б) с 1931 года. В РККА — в 1931—1933 годах. Участник Великой Отечественной войны. Подполковник.

Образование:1933 -учёба в Краснодарской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе.
Слушатель Курсов по подготовке военкомов при Военно-Политической Академии имени В. И. Ленина

1945 - 1.1947 слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)

1954 - 1955 слушатель Курсов переподготовки при ЦК КПСС

Трудовая деятельность 
До 1929 года работал в своем хозяйстве, в 1929 году вступил в колхоз. В 1931–1933 годах служил в РККА, после демобилизации был послан на учебу в Краснодарскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу. С 1933 года — на общественной и политической работе. После окончания учебы в 1935 году направлен на работу заведующим парткабинетом Тахтамукайского РК ВКП(б). С апреля 1936 по июнь 1938 года — зам. директора по политчасти Тахтамукайской МТС, в июне — сентябре 1938 г. — инструктор Адыгейского обкома ВКП(б).

С сентября 1938 по декабрь 1939 г. работал председателем Адыгейского облисполкома,

с декабря 1939 по март 1940 г. — вторым секретарем Адыгейского обкома ВКП(б). С этой должности освобожден 31 марта 1940 г. в связи с выездом на учебу.

В Великую Отечественную войну 
После окончания курсов по подготовке военкомов при академии им. В.И. Ленина с ноября 1941 года прошел боевой путь от Сталинграда до Праги, участвуя в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны (Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра, Кишиневская операция.

Батальонный комиссар Каде сражался инспектором политотдела 64-й армии, был начальником инструкторского отделения политотдела 24-й армии, 64-й армии позднее 7-й гвардейской армии. Входил в состав воинской группы по пленению фельдмаршала Паулюса.

На партийной и советской работе 

 1945 - 1.1947 слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) Москва, по окончании которой - на партийной работе.
 — инструктор Областного комитета ВКП(б) Адыгейской автономной области,
 1.1947 - 8.1948 2-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Адыгейской автономной области,
 8.1948 - 4.1949 председатель Исполнительного комитета Областного Совета Адыгейской автономной области,
 16.3.1949 - 8.2.1954 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) — КПСС Адыгейской автономной области,
 1955 - 1956 заведующий отделом промышленных товаров Краснодарского краевого комитета КПСС,
 1956 - 15.10.1958 председатель Краснодарского краевого Совета профсоюза работников пищевой промышленности.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР II созыва, депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.
15.10.1958 после продолжительной болезни умер в Краснодаре. Похоронен там же.

Награды 
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и орденом "Знак Почёта" и многими медалями.

Память 

 на могиле установлен памятник
 В Майкопе на здании бывшего Адыгейского обкома КПСС установлена мемориальная доска.
 В Краснодаре на здании, где жил Каде Х.Б. установлена мемориальная доска по ул. Красной, 200.

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 3-го созыва
 Список депутатов Верховного Совета СССР 4-го созыва

Примечания

Литература

Ссылки 
 Халид Каде
 Халид Каде

Председатели Адыгейского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Вторые секретари Адыгейского обкома КПСС
Первые секретари Адыгейского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС